

Pastores, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Pastores, ville du département de Sacatepéquez.